Pueblo chico, infierno grande puede referirse a:

 Pueblo chico, infierno grande (1926), una película de Chile dirigida por Nicanor de la Sotta.  
 Pueblo chico, infierno grande (1940), una película de Argentina dirigida por Orestes Caviglia.
 Pueblo chico, infierno grande (1997), una telenovela de México.

Enlaces externos